Nom commun
Confiant est un adjectif qualificatif faisant référence à la confiance

Nom propre
 Raphaël Confiant (né en 1951), écrivain en langue française et en langue créole